Toponímia:
 Melville (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana 
 Melville (Nova York), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York 
 Melville (Rhode Island), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Rhode Island 
 Canal del Vescomte Melville, cos d'aigua a l'Arxipèlag Àrtic Canadenc
 Península de Melville, gran península de l'Àrtic del Canadà, a Nunavut
 Illa de Melville, diversos indrets
 Biografies:
 Herman Melville (1819 - 1891) escriptor nord-americà que és conegut sobretot per la novel·la Moby Dick 
 Richard Melville Hall, nom del músic anomenat Moby (1965, Harlem, Nova York) compositor i músic de música electrònica.